Ла Илусион, Гранха има више значења:

 Ла Илусион, Гранха (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Илусион, Гранха (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Илусион, Гранха (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Илусион, Гранха (Нумаран), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику